Re 4/4 steht für folgende Schweizer Lokomotiven:

 BLS Re 4/4
 BT Re 4/4, siehe SLM Re 456
 SBB Re 4/4
 SBB Re 4/4 I
 SBB Re 4/4 II
 SBB Re 4/4 III, auch SOB Re 4/4
 SBB Re 4/4 IV